Kartoffelpandekage kan henvise til flere artikler:

 Chanukka – oliestegte ashkenaziske pandekager
 Latkes – jødisk madret
 Rösti – schweizisk ret
 Kartoffelpuffer eller Reibekuchen – tyske røsti (kartoffelpandekager)

Kartoffelretter